Domenico Zinzi – politico italiano
 Emilia Zinzi – storica dell'arte italiana
 Gianpiero Zinzi – politico italiano